Ана Рош (;  1972, Шемпетер при Горічі) — шеф-кухар із Словенії. Кухар-самоучка, вона керує кухнею ресторану Hiša Franko у місті Кобарид, Словенія.

Біографія 
Народившись в амбітних батьків, вона в дитинстві тренувалась на гірських лижах, заробляючи місце в юнацькій збірній Югославії, але згодом вирішила, що не хоче професійної кар'єри. Після цього вона вивчала дипломатію в Горіції, коли познайомилася зі своїм партнером Вальтером Крамаром. Батьки Крамара володіли Hiša Franko, вже створеним рестораном. До речі, вони вирішили піти на пенсію саме тоді, коли вона закінчила навчання, тож вони з Крамаром вирішили залишитися та взяти під контроль сімейний ресторан (всупереч бажанням її батьків). Спочатку вона працювала офіціанткою (Крамар став сомельє) і намагалася переконати тодішнього кухаря спробувати експериментувати з традиційними рецептами, але безрезультатно. Після того, як він пішов, вона зайняла кухню.

За допомогою свекрухи та подруги сім'ї вона незабаром навчилася кулінарії досить добре, щоб привернути увагу в широкому регіоні своїми кулінарними творіннями. У 2010 році вона була представлена в італійському кулінарному журналі Identità Golose, що привернуло до неї ще більше уваги. Вона почала отримувати запрошення на першокласні кулінарні заходи, наприклад, бути запрошеним шеф-кухарем ресторану Ikarus в Ангарі-7 у Зальцбурзі, Австрія, та Grand Shuffle Gelinaz у Нью-Йорку . У 2016 році Рош була представлена в документальному фільмі Netflix «Стіл шеф-кухаря», а на початку 2017 року вона була визнана найкращою жінкою-шеф-кухарем у рейтингу 50 найкращих ресторанів світу.

Її стиль приготування відрізняється інноваційним переробкою традиційних рецептів із долини верхньої частини Сочі, приготованих з місцевих інгредієнтів. Рош характеризує власний підхід як «технічний, майже науковий». Їй більше подобається подавати сиру їжу, особливо овочі.

Визнання 
У 2016 році Рош була представлена у документальному фільмі Netflix «Шеф-стіл» .

У 2017 році вона була визнана найкращою шеф-кухаркою у світі за версією The World's 50 Best Restaurants Academy.

У 2019 році Travel + Leisure назвав Hiša Franko одним із 30 найкращих ресторанів світу.

Hiša Franko була нагороджена двома зірками Мішлен, коли Michelin Guide представив свій перший у світі рейтинг Словенії в 2020 році. Її ресторан також відзначався стабільністю.

Особисте життя 
У Рош і Крамара двоє дітей.

Примітки